Zwei militärische Großverbände hießen während des Zweiten Weltkrieges 3. Panzerarmee:

* 3. Panzerarmee (Wehrmacht)
 3. Panzerarmee (Rote Armee)